Llista de masies i altres construccions relacionades del nord-est del Gironès (municipis de Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Girona, Juià, Madremanya, Quart, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell, Sarrià de Ter i Viladasens) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Gironès
 Llista de rellotges de sol del Gironès

Girones Nordest
 Nordest